Попа — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 
 Попа, Аурелиан Октав (род. 1937) — румынский кларнетист, композитор и дирижёр.
 Попа, Васко (1922—1991) — сербский поэт румынского происхождения.
  (1895—1946) — румынский драматург, театральный деятель.
 Попа, Константин (род. 1971) — румынский баскетболист.
 Попа, Лоредан (род. 1980) — румынский гребец-каноист.
 Попа, Мариус (род. 1978) — румынский футболист.
 Попа, Михай (род. 2000) — румынский футболист.
  (род. 1959) — молдавский поэт и писатель.
 Попа, Рэзван (род. 1997) — румынский футболист.
 Попа, Сьюзан (род. 1962) — австралийская гребчиха.
 Попа, Темистокле (1921—2013) — румынский композитор.
 Попа, Тома (1908—1962) — румынский шахматист.
 Попа, Челестина (род. 1970) — румынская гимнастка.
 Попа, Чипрьян (род. 1980) — румынский гребец-каноист.
 Попа, Юлиана (род. 1996) — румынская гребчиха.

Другие значения 
 По́па — общее название области ягодиц и ануса.
 Попа — 15-я буква лаосского алфавита.
 Попа — священная гора в Бирме, место культа духов.
 Попа — округ района Мокотлонг, Лесото.
 ПоПа — финский футбольный клуб.
 Popa Chubby (настоящее имя Ted Horovitz; род. 1960) — музыкант.

См. также 
 Попо
 Папо